Max Steel vs The Toxic Legion é um filme de ação americano de 2010, feito em animação computadorizada, da empresa Mattel e produzido pela Rainmaker Entertainment Productions. É o sétimo filme da coleção de filmes de Max Steel.

Enredo 

Max e Cytro são mandados para o espaço para impedir que um cometa destrua metade da Terra, quando Max descobre que aquele cometa é o cometa Morfasos. Ao invés de Max detonar o cometa completo, ele decide destruir parte do cometa para desviá-lo. Assim que o cometa desvia da Terra, salvando o Brasil; o cometa agora parte em rota de colisão com a Lua. Quando batem na Lua, Max e Cytro descobrem que Elementor estava preso dentro da base N-Tek da Lua, e que depois do impacto ele poderia fugir. Ao perceber a presença de Morfasos, e após um grande rompimento, Elementor foge para tentar pegar o cometa e se transforma na sua forma lunar e ataca os agentes N-Tek. Com a ajuda de Cytro, Max captura Elementor e eles voltam para a Terra. Durante o caminho, uma chuva de meteoros atinge a nave, e logo algo escapa do cometa: Troy Winter. Max e Cytro acham Troy em sua forma humana, que tenta proteger Max. Ao chegarem na N-Tek, Troy é levado à prisão N-Tek (sem saber) e lá, Toxzon decide "escaneá-lo" e logo, tenta convencê-lo a trabalhar com ele e Elementor para destruir a Terra.

Assim que sabe da localização de Troy, Max decide tirá-lo de lá. Max tira Troy da prisão, e logo em seguida Toxzon garante que Extroyer voltará e convence Elementor à trabalhar com ele. Para assegurar do estado de Troy, os agentes N-Tek fazem testes nele. Ferrus fica irritado com a desobediência de Max. Toxzon manda seus Toxóides atacarem Troy, e durante o ataque, Troy ganha o poder de extrair; e o usa para combater os toxóides. Agora que Troy absorveu os toxóides que eram controlados por Toxzon, ele está sob o controle dele. Toxzon faz com que Troy se transforme em Extroyer de novo e o faz libertá-lo. Impaciente, Extroyer liberta todos os prisioneiros. Agora que o "time" estava formado, Toxzon, Elementor e Extroyer tentam fugir. Enquanto isso, os Psycho-andróides atacavam a N-Tek. Toxzon manteve Extroyer na N-Tek, e o transformou em Troy de novo. Durante a luta, Toxzon acaba destruindo Cytro. Max se prepara para atacar Toxzon, e Troy se oferece para ajudar. Ao chegarem na Usina Nuclear, Toxzon e Elementor se separam. Toxzon se alimenta de Energia Nuclear, e Max chega bem na hora. Max e Toxzon lutam, e Toxzon prende Max em uma armadilha de Toxóides.

Troy ajuda Max, extraindo os toxóides, quando Toxzon diz ter uma surpresa e transforma Troy em Extroyer, que logo ataca Max. Com o poder dos três, Max não é páreo sozinho, e é derrotado. Toxzon, Elementor e Extroyer partem para a cidade para pegar o último ingrediente para a Tempestade tóxica: Anti-Elementium. Max corre para tentar detê-los a tempo. Enquanto isso, todos os agentes N-Tek partem para a cidade para ajudar Max, incluindo Cytro, agora todo equipado. Na cidade, um repórter chamado Mike Nichols grava a chegada dos "mutantes". Enquanto Extroyer parte para pegar o Anti-Elementium no museu, Elementor se transforma no modo ar e Toxzon o "preenche com as mais terríveis toxínas que existem" e deixa o Elementor Ar gigante e tóxico. Max logo acha Extroyer e o Anti-Elementium e tenta convencê-lo a parar, mas Extroyer foge sob a forma de um corvo. Enquanto isso, os agentes N-Tek tentam lutar contra Elementor, mas não conseguem. Max segue o Extroyer-corvo, mas falha e cai no chão. Um táxi explode na frente de Berto, deixando-o fraco. Mike o encontra, mas ao invés de ajudá-lo, ele rouba a tecnologia que ele tinha. Os agentes N-Tek falham ao deter Elementor, que foge.

Extroyer dá o Anti-Elementium a Toxzon, que logo fluta sobre a cidade. Elementor encontra Toxzon, que logo diz ter mentido sobre o acordo entre eles, e suga o Elementor Ar para gerar a tempestade tóxica ("A Tempestade tóxica é você, Elementor. Quando a energia dentro de você crescer, você vai arrasar com toda a vida em seu caminho!") e enquanto isso, Max acha Extroyer e luta com ele. Com o poder Turbo, Max traz Troy de volta e o ajuda a restaurar tudo. Quando Troy absorve a Tempestade tóxica, uma grande explosão faz com que ele, Toxzon e Elementor voem para três lugares. Enquanto observava o próprio trabalho, Mike Nichols é atingido por uma parte da tempestade tóxica bem nos olhos. Enquanto Cytro derrotava o Elementor, Max lutava com Toxzon, que depois jurou que iria ter sua vingança. Toxzon é preso de novo, e Max encontra Troy. Troy diz que precisa ficar longe da N-Tek para não acabar como Toxzon e vai embora. No final, Mike Nichols, agora um mutante de metal; se estranha e vê o logotipo "N-Tek" ao contrário em seu corpo. Após isso, ele jura vingança à N-Tek e vai embora.

Ligações externas 

 Trailer do Filme em Max Steel BR

Filmes dos Estados Unidos de 2010
Filmes de Max Steel
Filmes lançados diretamente em mídia doméstica
Filmes de animação dos Estados Unidos